Ashlärka (Mirafra ashi) är en utrotningshotad afrikansk tätting i familjen lärkor med en mycket liten utbredning i Somalia.

Utseende och läte 
Ashlärkan är en liten, 14 centimeter lång lärka. Ovansidan är gråbrun med blekare kanter på mantelns fjädrar. Undersidan är beige med brunaktiga streck, men blekare på undergump och buk. Den har en liten tofs samt ett beigefärgat ögonbrynsstreck. Liknande sångbusklärkan och rosabröstad lärka är mindre grå och är mindre markerad på manteln. Den förra har tjockare näbb och den senare rosa bröst. Rödnackad lärka och rödvingad lärka är båda större. Lätet är ej dokumenterat.

Utbredning och systematik 
Ashlärkan förekommer enbart i kustnära områden i södra Somalia, strax norr om Uarsciek som i sig ligger 80 km norr om Mogadishu. Det är dock möjligt att den förekommer längre norrut till åtminstone 3°N, men detta område är i princip ornitologiskt outforskat territorium. Nio andra lärkarter förekommer i området och ashlärkan kan lätt ha förbisetts och förväxlats med rödvingad lärka av nominatformen eller somalialärka av underarten rochei. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Sedan 2021 behandlar BirdLife International och IUCN ashlärkan som del av somalialärka.

Levnadssätt 
Ashlärkan förekommer på halvtorra och gräsrika kustnära slätter med få, små och spridda buskar. Inte mycket är känt om dess levnadssätt. Likt somalialärkan ses den ofta springa på bar mark mellan grästuvor innan den sätter sig i toppen på dem. Både föda, häckningsbiologi och dess rörelsemönster är helt okända.

Status och hot 
Fågeln har ett mycket begränsat utbredningsområde och antas ha en mycket liten världspopulation på mellan 3 500 och 15 000 individer som dessutom minskar i antal. Dock beskrivs den som vanlig i vissa områden. internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserade därför arten fram till 2021 som starkt hotad, men behandlar den numera som en underart till somalialärka, varför dess hotstatus inte längre bedöms.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga namn hedrar den engelske ornitologen John Sidney Ash (1925-2014).

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Lärkor
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter i Somalia